Zoopagales är en ordning av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Zoopagales i divisionen oksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Zygomycetes, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Zoopagales